Лейкотриен B4 (ЛТВ4; ) — липидный медиатор семейства эйкозаноидов из группы лейкотриенов, является медиатором воспаления.

Клеточный синтез 

Синтезируется из арахидоновой кислоты ядерной мембраны клетки, куда при активации подходит фосфолипаза A2. После высвобождения из фосфолипида арахидоновая кислота связывается с белком, активирующим 5-липоксигеназу (FLAP). После этого под действием 5-липоксигеназы арахидоновая кислота сначала окисляется до 5-гидропероксиэйкозатетраеновой кислоты (5-HPETE), а затем превращается в лейкотриен A4. Лейкотриен B4 образуется из лейкотриена A4 под действием лейкотриен-A4-гидролазы. Уровень лейкотриена Б4 регулируется на двух уровнях. Во-первых, циклоксигеназа потребляет арахидоновую кислоту в процессе синтеза простагландинов, альтернативном процессе действию 5-липоксигеназы. Во-вторых, лейкотриен-C4-синтетаза потребляет лейкотриен A4 в процессе синтеза лейкотриенов C, D и E4, которые участвуют в сокращении гладкомышечных клеток. 

Лимитирующим ферментом синтеза лейкотриена B4 является 5-липоксигеназа, которая экспрессирована в B-лимфоцитах, макрофагах, моноцитах, тучных клетках, нейтрофилах, нейронах, эозинофилах и дендритных клетках. Кроме этого, поскольку лейкотриен А4 способен диффундировать из клеток, содержащих 5-липоксигеназу, в соседние, последние также могут синтезировать лейкотриен B4 под действием собственной лейкотриен-A4-гидролазы.

Рецепторы 
Лейкотриен B4 связывается с тремя клеточными рецепторами: двумя мембранными рецепторами BLT1 и BLT2 и с внутриклеточным ядерным рецептором PPAR-гамма. Оба мембранных рецептора относятся к GPCR рецепторам и приводят при активации ко входу в клетку Ca2+. BLT1 является высокоафинным рецептором и находится на поверхности гематопоэтических клеток и кератиноцитов, а BLT2 — низкоафинный рецептор, который широко экспрессирован на различных клетках. Активация ядерного рецептора PPAR-гамма приводит к синтезу ферментов, расщепляющих лейкотриен B4, т.е. включает механизм обратной связи, который регулирует уровень лейкотриена в клетке.

Функции 
В целом лейкотриен B4 является провоспалительным, но конкретное его действие отличается в различных клетках. Стволовые гематопоэтические клетки под действием этого лейкотриена начинают дифференцировку из CFU-GEMM в CFU-GM. B-лимфоциты под действием лейкотриена B4 дифференцируются и в присутствии интерлейкина 4 секретируют IgE. Кроме этого, лейкотриен B4 является ключевым компонентом в Th2-ответе, вызывает образование интерлейкинов 4 и 5, активирует пролиферацию CD4+-клеток и ингибирует рост CD8+-клеток. Эндотелиальные клетки под действием лейкотриена B4 связывают и обеспечивают трансмиграцию нейтрофилов.

Действие лейкотриена B4 на нейтрофилы особенно важно. Он активирует их трансмиграцию, блокирует клеточный апоптоз и индуцирует высвобождение секреторных гранул нейтрофилов, что связано с образованием реактивных форм кислорода. Наконец, лейкотриен Б4 усиливает фагоцитоз макрофагов и вызывает высвобождение ими провоспалительных цитокинов.

См. также 
 Лейкотриены

Примечания

Литература 
 

Эйкозаноиды